Le terme ligne 30 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

BHNS 
 Ligne 30 des Bus de la région d'Helsinki

Tramway 
 Ligne 30 du tramway du Centre en Belgique

Voies ferrés 
 Ancienne ligne 30 de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV), groupe du Hainaut réseau du Centre
 Ancienne ligne 30 de chemin de fer (SNCB) en Belgique

Voir aussi 
 
 30 (nombre)

30